Люблинка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Люблинка — село в Карасуском районе Костанайской области.

Россия 
 Люблинка — деревня в Дзержинском районе Калужской области.

Украина 
 Люблинка — село в Геническом районе Херсонской области.

См. также 
 Люблинка — одно из названий реки Чурилихи в Москве.